Flers (Orne), municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Flers (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Flers (Somme), municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Flers-en-Escrebieux, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Flers-sur-Noye, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Cantó de Flers-Sud, cantó al districte d'Argentan (departament d'Orne)
 Cantó de Flers-Nord, cantó al districte d'Argentan (departament d'Orne)
 Comtat de Flers, jurisdicció de l'antic règim francès centrada a Flers (departament d'Orne) i a l'antic castell de Flers